Girl (Anouk), een single uit 2004 van de Nederlandse zangeres Anouk van het album Hotel New York
 Girl (The Beatles), een nummer uit 1965 van The Beatles van het album Rubber Soul
 Girl (Beck), een single uit 2005 van de Amerikaanse zanger Beck
 Girl (Destiny's Child), een single uit 2005 van de Amerikaanse meidengroep Destiny's Child
 Girl (Davy Jones), een single uit 1971 van de Britse zanger Davy Jones
 Girl (The Time), een single uit 1981 van de Amerikaanse band The Time
 Girl (Paul Wall), een single uit 2006 van de Amerikaanse rapper Paul Wall
 Girl (Dannii Minogue), een muziekalbum uit 1997 van de Australische zangeres Dannii Minogue
 Girl (Eskimo Joe), een muziekalbum uit 2001 van de Australische rockband Eskimo Joe
 Girl (Pharrell Williams), een muziekalbum uit 2014 van de Amerikaanse muzikant Pharrell Williams
 Girl (Why You Wanna Make Me Blue), een single uit 1964 van de Amerikaanse Motown-groep The Temptations
 Girl (1998), een Amerikaanse film uit 1998 met onder anderen Dominique Swain
 Girl (2018), een Belgische film van Lukas Dhont

Zie ook 
 Girls (doorverwijspagina)